Une primaire de +Europa a lieu en Italie le  afin de désigner le nouveau secrétaire de ce parti politique.

Candidats

Résultats

Secrétaire

Assemblée

Notes et références 

Plus d'Europe
Élection en Italie en 2019
Politique en janvier 2019